Râul Sărata se poate referi la:

 Râul Sărata, râu care străbate sudul Republicii Moldova și sud-vestul Regiunii Odesa din Ucraina
 Râul Sărata, Bașeu
 Râul Sărata, Ialomița
 Râul Sărata, Meleș
 Râul Sărata, Moldova
 Râul Sărata, Mureș
 Râul Sărata, Olt
 Râul Sărata, Prut
 Râul Sărata, Prut (Moldova)
 Râul Sărata, Ronișoara
 Râul Sărata, Târnava Mică
 Râul Sărata-Monteoru

Vezi și 
 Sărata (dezambiguizare)

 Râul Sărătura (dezambiguizare)
 Râul Sărăturii (dezambiguizare)

Toponime românești